Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres pode referir-se a:

No Brasil 
 Catedral de Nossa Senhora dos Prazeres, em Maceió, no estado de Alagoas
 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres dos Montes Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, no estado de Pernambuco

Em Portugal 
 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, na Aldeia Galega da Merceana, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa
 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Aljubarrota, concelho de Alcobaça, distrito de Leiria
 Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres, em Pico da Pedra, Ilha do Pico, nos Açores

Ver também 
 Ermida de Nossa Senhora dos Prazeres, na Ilha de Santa Maria, Açores

Desambiguação